Sperlhammer bezeichnet

 einen Ortsteil der Gemeinde Bad Kötzting, Landkreis Cham, Bayern
 einen Ortsteil der Gemeinde Luhe-Wildenau, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 eine Ortslage im Dorf Altenhammer, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern